Антония:

  — род растений семейства Логаниевые.
 «Антония» — фильм 1995 года.
  — большой океанский лайнер (1922—1948).
 (272) Антония — малая планета (272), открыта 4 февраля 1888 года Шарлуа.

Имя 
Известные носители
 Антония Младшая (36 до н. э. — 37) — дочь Марка Антония и Октавии Младшей.
 Антония Старшая (39 до н. э. — 32) — дочь Марка Антония и Октавии Младшей, племянница Октавиана Августа, бабушка императора Нерона.
 Антония Люксембургская — принцесса, член Люксембургского дома Нассау-Вейльбург и жена принца Рупрехта, кронпринца Баварии.
 Антониа Якобеску — румынская певица и модель.
 Антония дель Бальцо (1355—1374) — дочь герцога Андрии Франческо I из рода Дель Бальцо, в замужестве — королева Сицилии.

Фамилия 
 Антония, Ярхинио (род. 1990) — футболист, представляющий Кюрасао.

Примечания